Salgada puede referirse a:
el nombre común de la planta Atriplex halimus; o
el nombre de un sinónimo del género botánico Cryptocarya.